Артур Мюльферштедт (1893—1941) — німецький офіцер, группенфюрер СС і генерал-лейтенант поліції.
 Георг Адальберт фон Мюльферштедт (1825—1914) — німецький архівіст та історик.

 Мюльферштедт — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія. Входить до складу району Унструт-Гайніх.
німецькі прізвища